Сургия (кайт. Сургьей) — село в Кайтагском районе Дагестана.

География 
Село Сургия расположено на высоте 961 метра над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — Джурмачи, Зубанчи, Трисанчи, Гульды, Зильбачи, Кудагу, Ираги.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кайтагского района